Алла Кудрявцева і Анастасія Родіонова були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не брати участі разом. Родіонова грала в парі зі своєю сестрою Аріною, але у чвертьфіналі їх перемогли Гарбінє Мугуруса і Карла Суарес Наварро. Кудрявцева грала в парі з Анастасією Павлюченковою, але в півфіналі їх перемогли Мугуруса і Суарес Наварро.
Тімеа Бабош і Крістіна Младенович виграли титул, у фіналі перемігши пару Мугуруса і Суарес Наварро з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{Теніс16 3
| RD1= 1 коло
| RD2= 2 коло
| RD3= Чвертьфінали
| RD4= півфінал

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Г Дабровскі А Росольська
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04=

Нижня половина

Посилання 
Main Draw 

Dubai Tennis Championships, жінки, парний розряд
Dubai Tennis Championships 2015